Opal (von latein. opalus, vermutlich vom Sanskrit upala „kostbarer Stein“) bezeichnet:

 Opal, Mineral und Schmuckstein aus hydratisiertem Kieselgel
 Deckname Opal der Enigma-T, alliierte Codebezeichnung für eine deutsche Rotor-Schlüsselmaschine im Zweiten Weltkrieg
 Opal (Krater), Krater auf dem Asteroiden (2867) Šteins
 Opal (Benzin), aromatenarmer Ersatz für bleifreies Benzin in Australien
 Opal oder Opalglas, matte Glühlampe
 Opal (SSC), Bezeichnung einer sogenannten Security Subsystem Class (SSC) für Speichergeräte, die von der Trusted Computing Group (TCG) entwickelt wurde
 Opal (Apfel), Markenname für die Apfelsorte UEB 32642
 Opal (Strumpfhose), ein Markenname der Margaritoff & Schaffer Strumpfwerke
 Ópal, ein isländisches Segelschiff

Opal ist der Name folgender Personen:

 Olaf Opal, deutscher Musikproduzent
 Opal Kunz (1894–1967), US-amerikanische Pilotin
 Opal Tometi (* 1984), US-amerikanische Aktivistin

OPAL steht als Abkürzung für:

 One People of Australia League, soziale Organisation der Aborigines
 OPAL (Detektor) an der Europäischen Organisation für Kernforschung (CERN)
 Open Pool Australian Lightwater Reactor, ein Forschungsreaktor der Australian Nuclear Science and Technology Organisation (ANSTO) bei Sydney
 OPAL (Lernplattform), Online-Plattform für Akademisches Lehren und Lernen an sächsischen Hochschulen
 OPAL (Pipeline) (Ostsee-Pipeline-Anbindungsleitung), Erdgaspipeline
 OPAL (Portal), Rechercheportal niedersächsischer Museen und Bibliotheken, Vorläufer von Kulturerbe Niedersachsen
 OPAL (Programmbibliothek), Open Phone Abstraction Library, Open-Source-Programmbibliothek für Echtzeitkommunikation über das Internet Protocol
 Opal (Programmiersprache), Optimized Applicative Language, funktionale Programmiersprache
 OPAL (Publikationsreihe), Online publizierte Arbeiten zur Linguistik am Institut für Deutsche Sprache (bis 2018)
 Open Pool Australian Lightwater Reactor, Forschungsreaktor der australischen Atomenergiebehörde
 Orbiting Picosat Automatic Launcher, einen Satelliten
 Optical Access Line, Optische Anschlussleitung

Siehe auch:

OPAL